Paulo de Tarso Andrade (Belém, 6 de abril de 1966) é um escritor brasileiro.

É formado em econômia pela Universidade da Amazônia (UNAMA). Já participou de vários seminários literários de poesia e prosa no Instituto de Artes do Pará (IAP).

Livros publicados 
 Poesias para uma menina chamada Belém
 Poesias para os 500 anos do Brasil
 Poesias para Nossa Senhora de Nazaré
 Jacaré-Kanga
 Poesias para Jesus
 Conhecendo Nosso Folclore
 Pataki

Poetas do Pará
Naturais de Belém (Pará)